Therese Raquin oder Thérèse Raquin steht für:

 Thérèse Raquin, Roman von Émile Zola (1867)
 Therese Raquin (1915) (Originaltitel Teresa Raquin), italienischer Film von Nino Martoglio
 Thérèse Raquin – Du sollst nicht ehebrechen (Originaltitel Thérèse Raquin), italienisch-französischer Film von Marcel Carné 
 Therese Raquin – Du sollst nicht ehebrechen, Alternativtitel von Du sollst nicht ehebrechen!, deutscher Film von Jacques Feyder (1928)